Tomita steht für:

 Tomita (Aichi), Stadt in der Präfektur Aichi, heute zu Nagoya
 Tomita (Fukushima), Dorf in der Präfektur Fukushima, heute zu Kōriyama
 Tomita (Tochigi), Dorf in der Präfektur Tochigi, heute zu Ashikaga
 Tomita (Han), Lehen in der Provinz Shimotsuke
 (2391) Tomita, Asteroid des Hauptgürtels
 C/1964 L1 (Tomita-Gerber-Honda), Komet

Tomita ist der Familienname folgender Personen:
 Akio Tomita (* um 1960), japanischer Badmintonspieler
 Chiaki Tomita (* 1993), japanische Ruderin
 Daisuke Tomita (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Hiroyuki Tomita (* 1980), japanischer Kunstturner
 Isao Tomita (1932–2016), japanischer Musiker und Komponist
 Tomita Keisen (1879–1936), japanischer Maler
 Kōhei Tomita (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Kōichirō Tomita (1925–2006), japanischer Astronom
 Masaji Tomita (1889–1967), japanischer Biochemiker
 Michiko Tomita (* um 1960), japanische Badmintonspielerin
 Minoru Tomita (1924–2015), japanischer Mathematiker
 Naoki Tomita (* 1970), deutscher Eishockeyspieler
 Richard Tomita (1927–2021), US-amerikanischer Gewichtheber
 Ruki Tomita (* 2001), japanische Snowboarderin
 Sena Tomita (* 1999), japanische Snowboarderin
 Shingo Tomita (* 1986), japanischer Fußballspieler
 Shin’ya Tomita (* 1980), japanischer Fußballspieler
 Tamlyn Tomita (* 1966), US-amerikanische Schauspielerin

 Wakaba Tomita (* 1997), japanische Judoka
 Yasuhito Tomita (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Yoshio Tomita (* um 1933), japanischer Tischtennisspieler

Siehe auch:
 Tomida
 Tomita-Parser
 Tomita-Takesaki-Theorie